Сытников — фамилия. Известные носители:
 Сытников, Владимир Петрович (1924—2001) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Сытников, Егор Вячеславович (род. 2002) — российский баскетболист.
 Сытников, Ювеналий Иванович (1912—1968) — советский партийный деятель.

См. также 
 Ситников